Вернигора — міфологічний герой в українській та польській культурі.
 Вернигора (Гориня) — богатир-велетень, герой руських казок.
 Вернигора — картина Яна Матейка.
 Вернигора — українське видавництво 1916—1948 років.

Вернигора — українське прізвище.

Люди
 Вернигора Вадим Васильович (1987—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вернигора Володимир Іванович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Вернигора Єфрем Леонтійович — підполковник Армії УНР.
 Вернигора Іван Григорович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вернигора Леонід Михайлович (20 жовтня 1939) — український політик.
 Вернигора Михайло Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вернигора Ніна Миколаївна — український письменник, поет, видавець, педагог, доцент.
 Вернигора Петро Леонтійович (12 липня 1921, Тараща Київщина — † 20 листопада 1943, Черкаси) — Герой Радянського Союзу.

Українські прізвища